Артур Мориц Шёнфлис — немецкий математик, известный по своим работам о применении теории групп в кристаллографии и по работам в области топологии (см. символы Шёнфлиса).

Биография 

Родился в Пруссии в Ландсберге-на-Варте (сейчас Гожув-Велькопольский, Польша). Учился в Берлинском университете в 1870—1875 годах.
В 1877 получил докторскую степень.
Работал в Гёттингене, Кёнигсберге, Франкфурте. 

Активно переписывался с русским коллегой Евграфом Степановичем Фёдоровым.

Умер во Франкфурте в 1928 году.

Вклад 
Уточнил теорему Жордана, а именно доказал, что ограниченная область вырезаемая простой замкнутой кривой из плоскости гомеоморфна диску.
Символы Шёнфлиса

Примечания

Ссылки 
 Шёнфлис, Артур Мориц, Математический энциклопедический словарь. М., Сов. энциклопедия, 1988
 Биография Артура Шенфлиса 

Математики Германии
Математики по алфавиту
Кристаллографы Германии
Топологи
Ректоры Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гёте
Похороненные на Франкфуртском главном кладбище
Члены Баварской академии наук
Председатели Немецкого математического общества